

Patronymie
 Bruno von Schuckmann (1857-1919) est un haut fonctionnaire allemand
 Eberhard von Schuckmann (1899-1966) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.